Plusieurs personnes de la maison d'Anjou ont porté le prénom Charles :
 Charles Ier d'Anjou (1227-1285) ou Charles  de Sicile, frère de Louis IX, et roi de Naples ;
 Charles II d'Anjou dit  le Boiteux (1254-1309), fils du précédent ;
 Charles de Valois (1270-1325) ou Charles III d'Anjou, gendre du précédent ;
 Charles de Durazzo (1323-1348) ou Charles d'Anjou, duc de Durazzo ;
 Charles IV du Maine (1414-1472), ou Charles IV d'Anjou ;
 Charles V d'Anjou (1436-1481), fils du précédent.

Homonymie dynastique